Индивидуальная лыжная гонка с раздельным стартом на 10 километров среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошла 15 февраля.

Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 10:00 до 11:30 по местному времени (UTC-8).

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 
 Результаты